Фарос — многозначный термин.

 Фарос — небольшой островок в средиземном море у побережья Египта, в устье Нила.
 Фарос — крупный кратер на поверхности Протея, небольшого спутника Нептуна.